Mortefontaine puede referirse a: 

 Mortefontaine, comuna francesa situada en Aisne.
 Mortefontaine, comuna francesa situada en Oise.